Węgierska Formuła 2000 Sezon 2007 – szesnasty sezon Węgierskiej Formuły 2000.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2007 w sportach motorowych
2007